De discografie en videografie van de Engelse rockband The Rolling Stones. Zij hebben sinds hun oprichting in 1962 vele albums uitgebracht, waaronder 26 studioalbums, 10 livealbums en ongeveer 25 compilaties.

Albums

Studioalbums

Livealbums

Compilatiealbums

Ep's

Hitlijsten

Albums 

|-
|align="left"|Through the Past, Darkly (Big Hits Vol. 2)||12-09-1969||27-09-1969||5||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Let It Bleed||06-12-1969||06-12-1969||1(6wk)||12||
|-
|align="left"|Get Yer Ya-Ya's Out!||04-09-1970||12-09-1970||2||10|| Livealbum
|-
|align="left"|Stone Age||1971||03-04-1971||19||5|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Sticky Fingers||23-04-1971||08-05-1971||1(10wk)||22||
|-
|align="left"|Exile on Main St.||12-05-1972||03-06-1972||1(3wk)||27||
|-
|align="left"|Goats Head Soup||31-08-1973||15-09-1973||1(1wk)||13||
|-
|align="left"|It's Only Rock 'n Roll||18-10-1974||26-10-1974||5||6||
|-
|align="left"|Black and Blue||23-04-1976||01-05-1976||1(8wk)||23||
|-
|align="left"|Stones Story||1976||08-05-1976||1(9wk)||19|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Love You Live||23-09-1977||01-10-1977||2||19|| Livealbum
|-
|align="left"|Some Girls||09-06-1978||24-06-1978||3||33||
|-
|align="left"|Emotional Rescue||20-06-1980||12-07-1980||1(5wk)||20||
|-
|align="left"|Sucking in the Seventies||14-04-1981||23-05-1981||35||1|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Tattoo You||24-08-1981||12-09-1981||1(2wk)||34||
|-
|align="left"|Still Life - American concert 1981||01-06-1982||12-06-1982||1(3wk)||27|| Livealbum
|-
|align="left"|Heartbreakers: 19 Love Songs||1982||17-07-1982||4||15|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Undercover||07-11-1983||19-11-1983||1(1wk)||20||
|-
|align="left"|Rewind 1971-1984||02-07-1984||25-08-1984||2||48|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Dirty Work||24-03-1986||05-04-1986||1(1wk)||18||
|-
|align="left"|Stones Story||1976||01-11-1986||59||5|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Stones Story 2||1981||08-11-1986||72||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Stones Story 3||1981||29-11-1986||70||1|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Steel Wheels||29-08-1989||09-09-1989||2||34||
|-
|align="left"|Hot Rocks 1964-1971||1971||19-05-1990||9||15|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Singles Collection: The London Years||15-08-1989||19-05-1990||8||42|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Flashpoint||08-04-1991||13-04-1991||5||36|| Livealbum
|-
|align="left"|Jump Back: The best of The Rolling Stones||22-11-1993||11-12-1993||10||39|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Voodoo Lounge||11-07-1994||23-07-1994||1(3wk)||34||
|-
|align="left"|Stripped||08-11-1995||25-11-1995||2||22|| Livealbum
|-
|align="left"|Rock 'n Roll Circus||15-10-1996||02-11-1996||25||10|| Livealbum / Soundtrack
|-
|align="left"|Bridges to Babylon||24-09-1997||11-10-1997||2||51||
|-
|align="left"|No Security||02-11-1998||14-11-1998||15||17|| Livealbum
|-
|align="left"|Forty Licks||30-09-2002||05-10-2002||2||66|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Live Licks||01-11-2004||06-11-2004||19||13|| Livealbum
|-
|align="left"|A Bigger Bang||05-09-2005||10-09-2005||1(2wk)||27||
|-
|align="left"|Rarities 1971-2003||21-11-2005||26-11-2005||59||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Shine a Light||04-04-2008||12-04-2008||7||11|| Livealbum / Soundtrack
|-
|align="left"|Rolled Gold+: The very best of The Rolling Stones||09-11-2007||18-10-2008||66||5|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Get Yer Ya-Ya's Out! (40th Anniversary Edition)||27-11-2009||05-12-2009||92||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Some Girls - Live In Texas '78||2011||03-12-2011||61||8|| Livealbum
|-
|align="left"|Checkerboard Lounge / Live Chicago 1981||2012||21-07-2012||34||6|| Livealbum met Muddy Waters
|-
|align="left"|GRRR!||09-11-2012||17-11-2012||4||45|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Hyde Park Live||2013||27-07-2013||1(2wk)||5|| Livealbum
|-
|align="left"|Sweet Summer Sun - Hyde Park Live||08-11-2013||16-11-2013||15||11|| Livealbum
|-
|align="left"|Sticky Fingers (Deluxe Edition)||2015||06-06-2015||2||14||
|-
|align="left"|From the Vault - The Marquee Club - Live in 1971||19-06-2015||27-06-2015||23||5|| Livealbum
|-
|align="left"|From the Vault - Live at the Tokyo Dome - Tokyo 1990||30-10-2015||07-11-2015||25||2|| Livealbum
|-
|align="left"|From the Vault - Live in Leeds - Roundhay Park 1982||20-11-2015||28-11-2015||29||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Totally Stripped||03-06-2016||11-06-2016||2||10|| Livealbum
|-
|align="left"|The Rolling Stones in Mono||30-09-2016||08-10-2016||105||2|| Boxset
|-
|align="left"|Havana Moon||11-11-2016||19-11-2016||12||8|| Livealbum
|-
|align="left"|Blue & Lonesome||02-12-2016||10-12-2016||1(5wk)||46||
|-
|align="left"|Their Satanic Majesties Request||08-12-1967||30-09-2017||82||1||
|-
|align="left"|From the Vault - Sticky Fingers Live at the Fonda Theatre 2015||29-09-2017||07-10-2017||17||1|| Livealbum
|-
|align="left"|On Air||01-12-2017||09-12-2017||8||6|| Livealbum
|-
|align="left"|From the Vault - No Security. San Jose '99||13-07-2018||21-07-2018||15||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Voodoo Lounge Uncut||16-11-2018||24-11-2018||27||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Honk||19-04-2019||27-04-2019||12||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Bridges to Bremen||21-06-2019||29-06-2019||21||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Bridges to Buenos Aires||08-11-2019||16-11-2019||25||1||
|-
|align="left"|Steel Wheels||25-09-2020||03-10-2020||9||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Totally Stripped||06-11-2020||14-11-2020||2||2|| Livealbum
|-
|align="left"|A Bigger Bang||09-07-2021||17-07-2021||6||1|| Livealbum
|}

|-
|align="left"|Singles Collection: The London Years||15-08-1989||17-06-1995||9||16|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Jump Back: The best of The Rolling Stones||22-11-1993||08-07-1995||18||15|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Voodoo Lounge||11-07-1994||08-07-1995||13||9||
|-
|align="left"|Stripped||08-11-1995||25-11-1995||6||10|| Livealbum
|-
|align="left"|Rock 'n Roll Circus||15-10-1996||09-11-1996||48||2|| Livealbum / Soundtrack
|-
|align="left"|Bridges to Babylon||24-09-1997||04-10-1997||2||9||
|-
|align="left"|Flashpoint||08-04-1991||11-07-1998||42||1|| Livealbum
|-
|align="left"|No Security||02-11-1998||14-11-1998||36||2|| Livealbum
|-
|align="left"|Forty Licks||30-09-2002||05-10-2002||1(2wk)||26|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Live Licks||01-11-2004||13-11-2004||47||9|| Livealbum
|-
|align="left"|A Bigger Bang||04-09-2005||10-09-2005||3||15||
|-
|align="left"|Shine a Light||04-04-2008||12-04-2008||12||10|| Livealbum / Soundtrack
|-
|align="left"|Get Yer Ya-Ya's Out! (40th Anniversary Edition)||27-11-2009||12-12-2009||95||1||
|-
|align="left"|Exile on Main St. (Deluxe Edition)||14-05-2010||29-05-2010||8||12||
|-
|align="left"|Some Girls (Deluxe Edition)||18-11-2011||24-12-2011||83||1||
|-
|align="left"|GRRR!||09-11-2012||17-11-2012||4||66|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Hyde Park Live||2013||03-08-2013||4||4|| Livealbum
|-
|align="left"|Sweet Summer Sun - Hyde Park Live||08-11-2013||16-11-2013||31||19|| Livealbum
|-
|align="left"|Sticky Fingers (Deluxe Edition)||2015||20-06-2015||10||13||
|-
|align="left"|From the Vault - The Marquee Club - Live in 1971||19-06-2015||04-07-2015||66||4|| Livealbum
|-
|align="left"|Sticky Fingers Live||2015||11-07-2015||59||1|| Livealbum
|-
|align="left"|From the Vault - Live at the Tokyo Dome - Tokyo 1990||30-10-2015||07-11-2015||104||2|| Livealbum
|-
|align="left"|From the Vault - Live in Leeds - Roundhay Park 1982||20-11-2015||28-11-2015||66||4|| Livealbum
|-
|align="left"|Totally Stripped||03-06-2016||11-06-2016||12||15|| Livealbum
|-
|align="left"|The Rolling Stones in Mono||30-09-2016||19-11-2016||171||1|| Boxset
|-
|align="left"|Havana Moon||11-11-2016||19-11-2016||19||15|| Livealbum
|-
|align="left"|Blue & Lonesome||02-12-2016||10-12-2016||1(1wk)||72||
|-
|align="left"|Ladies & Gentlemen||09-06-2017||17-06-2017||158||2|| Livealbum
|-
|align="left"|Hot Rocks 1964-1971||20-12-1971||17-06-2017||176||1|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Some Girls - Live In Texas '78||2011||17-06-2017||175||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Checkerboard Lounge / Live Chicago 1981||2012||17-06-2017||191||1|| Livealbum met Muddy Waters
|-
|align="left"|Their Satanic Majesties Request||08-12-1967||30-09-2017||137||1||
|-
|align="left"|From the Vault - Sticky Fingers Live at the Fonda Theatre 2015||29-09-2017||07-10-2017||35||6|| Livealbum
|-
|align="left"|On Air||01-12-2017||09-12-2017||12||16|| Livealbum
|-
|align="left"|From The Vault - No Security. San Jose '99||13-07-2018||21-07-2018||33||7|| Livealbum
|-
|align="left"|Voodoo Lounge Uncut||16-11-2018||24-11-2018||41||6|| Livealbum
|-
|align="left"|Honk||19-04-2019||27-04-2019||6||10|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Bridges to Bremen||21-06-2019||29-06-2019||26||2|| Livealbum
|-
|align="left"|Bridges to Buenos Aires||08-11-2019||16-11-2019||41||2||
|-
|align="left"|Let It Bleed||06-12-1969||30-11-2019||112||1||
|-
|align="left"|Goats Head Soup||25-09-2020||12-09-2020||2||8||
|-
|align="left"|Steel Wheels||25-09-2020||03-10-2020||15||5|| Livealbum
|-
|align="left"|A Bigger Bang||09-07-2021||17-07-2021||8||4*|| Livealbum
|}

Singles 

|-
|align="left"|Pre-Top 40||||||||||
|-
|align="left"|Come On||1963||07-06-1963||21||14||
|-
|align="left"|I Wanna Be Your Man||1963||01-11-1963||12||16||
|-
|align="left"|It's All Over Now||1964||18-07-1964||1(3wk)||22|| Nr. 1 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Tell Me (You're Coming Back)||1964||03-10-1964||11||13|| Nr. 3 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Empty Heart / Around and around||1964||31-10-1964||47||6||
|-
|align="left"|Time Is on My Side||1964||31-10-1964||6||9||
|-
|align="left"|Top 40||||||||||
|-
|align="left"|Tell Me (You're Coming Back)||1964||02-01-1965||11||10|| Nr. 3 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Time Is on My Side||1964||02-01-1965||10||7|| Nr. 6 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Little Red Rooster||1965||02-01-1965||4||12|| Nr. 4 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|The Last Time||1965||20-03-1965||2||19|| Nr. 1 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Heart of Stone||1965||03-04-1965||6||16|| ep / Nr. 8 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Got Live If You Want It!||1965||03-07-1965||9||8|| ep / Nr. 9 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|(I Can't Get No) Satisfaction||1965||14-08-1965||1(5wk)||19|| Nr. 1 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Get Off of My Cloud||1965||13-11-1965||3||14|| Nr. 2 in de Tijd voor Teenagers Top 10
|-
|align="left"|Rolling Stones||1965||25-12-1965||28||3|| ep
|-
|align="left"|19th Nervous Breakdown / As Tears Go By||1966||19-02-1966||2||15|| Nr. 2 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Paint It, Black||1966||28-05-1966||1(3wk)||13|| Nr. 1 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Lady Jane||1966||16-07-1966||5||14||
|-
|align="left"|Mother's Little Helper||1966||20-08-1966||7||9|| Nr. 5 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Have You Seen Your Mother Baby, Standing in the Shadow||1966||15-10-1966||3||11|| Nr. 2 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Let's Spend the Night Together / Ruby Tuesday||1967||21-01-1967||2||16|| Nr. 1 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|We Love You / Dandelion||1967||02-09-1967||1(2wk)||12|| Nr. 1 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|She's a Rainbow / 2000 Light Years from Home||1967||23-12-1967||3||10|| Nr. 2 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Jumpin' Jack Flash||1968||08-06-1968||2||10|| Nr. 1 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Street Fighting Man||1968||21-09-1968||8||5|| Nr. 5 in de Parool Top 20
|-
|align="left"|Honky Tonk Women||1969||19-07-1969||4||13|| Nr. 4 in de Hilversum 3 Top 30
|-
|align="left"|(I Can't Get No) Satisfaction||1965||22-08-1970||19||6|| Nr. 16 in de Hilversum 3 Top 30
|-
|align="left"|Little Queenie||1971||13-02-1971||16||4|| Nr. 12 in de Hilversum 3 Top 30
|-
|align="left"|Brown Sugar||1971||01-05-1971||1(2wk)||11|| Nr. 1 in de Daverende Dertig
|-
|align="left"|Street Fighting Man||1971||28-08-1971||tip8||-|| ep
|-
|align="left"|Tumbling Dice||1972||29-04-1972||6||7|| Nr. 5 in de Daverende Dertig / Alarmschijf
|-
|align="left"|Sad Day||1973||09-06-1973||18||5|| Nr. 19 in de Daverende Dertig
|-
|align="left"|Angie||1973||08-09-1973||1(4wk)||17|| Nr. 1 in de Daverende Dertig
|-
|align="left"|Sympathy for the Devil||1973||20-10-1973||14||5|| Nr. 13 in de Daverende Dertig
|-
|align="left"|Star Star||1974||26-01-1974||21||5|| Nr. 16 in de Daverende Dertig
|-
|align="left"|It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)||1974||17-08-1974||17||5|| Nr. 13 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Ain't Too Proud To Beg||1975||11-01-1975||tip5||-||
|-
|align="left"|(I Can't Get No) Satisfaction||1965||06-12-1975||tip10||-|| Nr. 25 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Fool to Cry||1976||08-05-1976||8||6|| Nr. 10 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Miss You||1978||10-06-1978||2||13|| Nr. 3 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf
|-
|align="left"|Respectable||1978||28-10-1978||18||6|| Nr. 16 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Emotional Rescue||1980||05-07-1980||8||9|| Nr. 5 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf
|-
|align="left"|She's So Cold||1980||18-10-1980||tip11||-|| Nr. 23 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Start Me Up||1981||05-09-1981||9||7|| Nr. 5 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Waiting on a Friend||1981||05-12-1981||9||8|| Nr. 17 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf
|-
|align="left"|Going to a Go-Go (Live)||1982||12-06-1982||4||7|| Nr. 3 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Undercover of the Night||1983||12-11-1983||5||8|| Nr. 4 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf
|-
|align="left"|She Was Hot||1984||18-02-1984||20||4|| Nr. 18 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Harlem Shuffle||1986||15-03-1986||5||10|| Nr. 5 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf
|-
|align="left"|One Hit (To the Body)||1986||28-06-1986||tip2||-|| Nr. 50 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Mixed Emotions||1989||02-09-1989||10||8|| Nr. 9 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Rock and a Hard Place||1989||09-12-1989||27||4|| Nr. 23 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Terrifying||1990||-|||||| Nr. 58 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Paint It, Black||1990||05-05-1990||1(4wk)||12|| Nr. 1 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Almost Hear You Sigh||1990||19-05-1990||13||7|| Nr. 11 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Angie||1973||30-06-1990||13||6|| Nr. 11 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|She's a Rainbow||1990||-|||||| Nr. 59 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Sad Sad Sad||1990||-|||||| Nr. 71 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|(I Can't Get No) Satisfaction||1990||17-11-1990||18||5|| Nr. 13 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Highwire||1991||30-03-1991||8||8|| Nr. 6 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Ruby Tuesday (Live)||1991||22-06-1991||tip4||-|| Nr. 34 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Sex Drive||1991||14-09-1991||22||4|| Nr. 24 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Jumpin' Jack Flash (Live)||1992||-|||||| Nr. 67 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Love Is Strong||1994||09-07-1994||16||6|| Nr. 6 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|You Got Me Rocking||1994||15-10-1994||35||2|| Nr. 39 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Out of Tears||1994||26-11-1994||tip8||-|| Nr. 37 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|I Go Wild||1995||03-06-1995||tip5||-|| Nr. 48 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Like a Rolling Stone||1995||18-11-1995||14||4|| Nr. 10 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Wild Horses||1996||30-03-1996||tip4||-||
|-
|align="left"|Anybody Seen My Baby?||1997||04-10-1997||12||5|| Nr. 25 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Saint of Me||1998||07-02-1998||tip5||-|| Nr. 52 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Don't Stop||2002||12-10-2002||tip6||-|| Nr. 45 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Sympathy for the Devil (remix)||2003||13-09-2003||15||6|| The Neptunes Remix /Nr. 10 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Streets of Love||2005||27-08-2005||12||6|| Nr. 5 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Rain Fall Down||2005||10-12-2005||tip9||-|| Nr. 31 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Biggest Mistake||2006||-|||||| Nr. 77 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Plundered My Soul||2010||01-05-2010||tip5||-|| Nr. 3 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Doom and Gloom||2012||20-10-2012||tip3||-|| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Living in a Ghost Town||2020||02-05-2020||tip14||-|| Nr. 71 in de Single Top 100
|}

|-
|align="left"|It's All Over Now||1964||01-08-1964||8||12||
|-
|align="left"|Tell Me (You're Coming Back)||1964||01-10-1964||1(1wk)||20||
|-
|align="left"|Time Is on My Side||1964||01-12-1964||5||12||
|-
|align="left"|Little Red Rooster||1965||01-03-1965||20||4||
|-
|align="left"|The Last Time||1965||01-04-1965||4||12||
|-
|align="left"|(I Can't Get No) Satisfaction||1965||01-08-1965||6||12|| Nr. 30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Get Off of My Cloud||1965||01-11-1965||6||12||
|-
|align="left"|As Tears Go By / 19th Nervous Breakdown||1966||05-03-1966||7||8||
|-
|align="left"|Paint It, Black||1966||18-06-1966||3||22|| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Lady Jane||1966||03-09-1966||12||5||
|-
|align="left"|Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow||1966||12-11-1966||17||1||
|-
|align="left"|Let's Spend the Night Together||1967||25-02-1967||7||8||
|-
|align="left"|We Love You||1967||23-09-1967||14||4||
|-
|align="left"|She's a Rainbow||1968||27-01-1968||13||7||
|-
|align="left"|Jumpin' Jack flash||1968||15-06-1968||8||7||
|-
|align="left"|Honky Tonk Women||1969||26-07-1969||5||11||
|-
|align="left"|Little Queenie||1971||27-02-1971||24||3|| Nr. 16 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Brown Sugar||1971||22-05-1971||7||7|| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Tumbling Dice||1972||20-05-1972||28||2|| Nr. 22 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Angie||1973||22-09-1973||1(1wk)||21|| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Star Star||1974||-|||||| Nr. 24 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Fool to Cry||1976||29-05-1976||16||6|| Nr. 12 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Miss You||1978||24-06-1978||3||12|| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Emotional Rescue||1980||26-07-1980||16||5|| Nr. 11 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|She's So Cold||1980||-|||||| Nr. 30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Start Me Up||1981||12-09-1981||7||11|| Nr. 7 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Waiting on a Friend||1981||12-12-1981||15||9|| Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Going to a Go-Go (Live)||1982||26-06-1982||8||9|| Nr. 14 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Undercover of the Night||1983||19-11-1983||5||9|| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|She Was Hot||1984||25-02-1984||20||4|| Nr. 23 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Harlem Shuffle||1986||22-03-1986||4||9|| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|One Hit (To the Body)||1986||21-06-1986||29||4||
|-
|align="left"|Mixed Emotions||1989||16-09-1989||14||8|| Nr. 13 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Almost Hear You Sigh||1990||16-06-1990||27||4|| Nr. 20 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Highwire||1991||13-04-1991||13||12|| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Love Is Strong||1994||30-07-1994||18||9|| Nr. 19 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|You Got Me Rocking||1994||29-10-1994||29||3|| Nr. 22 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Like a Rolling Stone||1995||18-11-1995||29||5|| Nr. 29 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Anybody Seen My Baby?||1997||27-09-1997||tip2||-||
|-
|align="left"|Sympathy for the devil (Remix)||2003||20-09-2003||42||4|| Nr. 28 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Streets of Love||2005||03-09-2005||41||2|| Nr. 30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Doom and Gloom||2012||20-10-2012||37||2|| Nr. 11 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Just Your Fool||2016||15-10-2016||tip31||-||
|-
|align="left"|Ride 'Em On Down||2016||10-12-2016||tip37||-||
|-
|align="left"|Living in a Ghost Town||2020||23-05-2020||34||3|| 
|-
|align="left"|Scarlet||2020||01-08-2020||tip||-|| met Jimmy Page
|}

Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|19th Nervous Breakdown||-||-||-||-||-||1596||-||1900||-||-||-||-||-||1927||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|2000 Light Years from Home||-||-||-||-||-||-||1468||1317||1561||1799||1840||1905||1822||1727||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Angie||8||9||22||12||10||13||18||21||45||20||36||35||41||26||46||54||77||78||70||79||90||79||91||120
|-
|align="left"|As Tears Go By||-||1054||-||522||538||667||598||568||692||616||737||729||758||650||883||955||1367||1420||1315||1275||1508||1408||1513||1671
|-
|align="left"|Beast of Burden||-||-||-||-||1361||1496||-||1666||-||1988||-||1824||1749||1209||1466||1892||1521||1607||1767||1633||1690||1718||1802||1973
|-
|align="left"|Brown Sugar||351||647||564||517||434||533||590||465||575||508||631||611||624||465||627||669||741||729||824||924||847||888||897||1003
|-
|align="left"|Dead Flowers||-||-||-||-||940||994||-||956||1296||1350||1500||1379||1400||1244||1626||1681||1893||1907||1923||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Fool to Cry||506||723||574||548||613||611||694||715||1062||716||847||871||874||676||794||854||1019||925||946||1074||971||960||1056||1166
|-
|align="left"|Get Off of My Cloud||-||-||-||-||1424||1527||1847||1686||1996||1761||-||1932||-||1966||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|(Get Your Kicks on) Route 66||-||-||-||-||1419||1255||1478||1381||1524||1518||1988||1842||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Gimme Shelter||-||370||512||259||179||240||273||241||224||229||192||189||185||182||112||53||85||99||80||99||100||100||100||96
|-
|align="left"|Heart of Stone||962||-||-||1275||1029||1381||1461||1382||1877||1500||1766||1767||-||1877||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Honky Tonk Women||470||571||554||362||369||488||560||558||695||532||678||704||649||796||831||856||1109||1298||1100||1249||1133||1276||1245||1329
|-
|align="left"|Hot Stuff||-||1498||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1922||-||1657||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|(I Can't Get No) Satisfaction||22||45||102||75||81||82||123||122||164||116||157||181||216||93||225||238||236||294||305||304||284||302||357||406
|-
|align="left"|It's All Over Now||414||480||473||390||395||548||527||450||632||498||704||772||903||1065||1181||1325||1451||1549||1552||1935||1916||1885||-||-
|-
|align="left"|It's Only Rock 'n Roll||-||1331||-||1381||1376||1597||1797||1745||-||1881||-||-||-||1884||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Jumpin' Jack Flash||374||314||600||349||414||527||541||495||794||540||717||692||780||673||720||720||998||1001||963||1085||1089||1255||1255||1359
|-
|align="left"|Lady Jane||494||592||681||571||714||641||644||636||873||667||896||739||973||978||1105||1349||1377||1438||1884||1502||1396||1448||1570||1580
|-
|align="left"|Let's Spend the Night Together||-||759||995||625||979||891||1063||921||1422||1007||1139||1054||1415||1538||1383||1742||-||-||-||1953||-||-||-||-
|-
|align="left"|Little Red Rooster||-||756||516||573||546||595||594||729||821||653||851||854||1097||1181||1129||1161||1524||1024||1349||1669||1718||1862||1984||1981
|-
|align="left"|Long Long While||-||1721||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Memory Motel||-||-||-||-||-||1179||1294||1302||1250||1514||1302||980||1312||1220||1454||1469||1681||1903||1994||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Midnight Rambler||765||-||-||924||934||906||1040||853||1191||992||1142||1204||1389||1424||1069||1127||1362||1624||1175||1614||1547||1615||1767||1687
|-
|align="left"|Miss You||-||597||1048||639||926||820||861||968||1358||956||1259||1077||1107||1006||748||859||1127||1211||1041||1003||998||964||977||958
|-
|align="left"|Mother's Little Helper||-||-||-||-||1651||1687||-||1792||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Paint It, Black||33||48||62||60||54||54||68||57||107||63||65||63||82||43||49||57||50||61||67||48||47||44||50||62
|-
|align="left"|Play with Fire||-||1519||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1955||-||-||1930||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Ruby Tuesday||440||335||480||446||375||492||561||525||789||544||609||546||841||838||737||835||919||1004||873||1128||1078||1164||1241||1301
|-
|align="left"|She's a Rainbow||695||802||702||532||634||684||716||776||490||623||743||650||850||742||812||989||894||958||973||699||783||841||845||809
|-
|align="left"|Star Star||-||1634||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Start Me Up||-||969||758||674||897||849||1208||841||1161||933||1092||1114||1120||920||970||878||955||989||950||836||852||849||765||855
|-
|align="left"|Street Fightin' Man||-||-||-||-||-||-||-||1840||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Sympathy for the devil||29||34||44||28||14||26||38||45||59||38||43||43||46||50||35||37||46||60||51||49||65||66||63||78
|-
|align="left"|Tell Me||-||1294||-||1196||1396||1538||1552||1371||1535||1484||1901||1873||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|That's How Strong My Love Is||-||-||-||-||-||-||1623||1250||1368||1773||1644||1547||1673||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|The Last Time||520||682||1284||549||786||794||1964||812||991||905||1108||1215||1398||1361||1359||1799||-||-||1990||1917||-||-||-||-
|-
|align="left"|Time Is on My Side||569||939||976||1000||768||1044||1126||1154||1261||1082||1058||1266||1458||1532||1316||1537||1780||1751||1576||1686||1641||1573||1943||1948
|-
|align="left"|Time Waits for No One||-||1402||-||-||-||-||-||-||-||-||1870||-||1841||1871||1363||1542||1575||-||1907||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Tumbling Dice||-||1085||-||1404||1544||1720||-||1669||-||1979||-||1936||1969||1841||1774||1855||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Under My Thumb||-||902||893||1205||973||1056||1132||1246||1486||1194||1412||1366||1494||1333||1246||1597||1825||1593||1382||1708||1599||1557||1744||1838
|-
|align="left"|Undercover of the Night||-||977||-||1785||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Waiting on a Friend||-||411||735||373||567||638||673||688||884||659||874||808||834||811||733||679||970||1007||927||956||921||928||989||1072
|-
|align="left"|We Love You||1356||1045||-||1337||1663||1797||1772||1903||-||1928||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Wild Horses||421||-||-||352||323||397||449||306||571||412||426||413||438||480||402||382||464||508||456||552||486||443||531||588
|-
|align="left"|You Can't Always Get What You Want||198||293||266||46||169||199||203||207||288||186||231||229||238||325||196||179||234||240||215||268||292||247||338||353
|}

Dvd's

Videografie 
Charlie Is My Darling
One Plus One
Gimme Shelter
Cocksucker Blues
Stones In The Park
Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones
Let's Spend the Night Together
Video Rewind
25x5 - The Continuing Adventures of the Rolling Stones
Stones At The Max
Rock 'n Roll Circus
Voodoo Lounge Live
Bridges To Babylon tour '97/'98
Four Flicks
The Biggest Bang
Shine a Light

Discografie van the Rolling Stones
The Rolling Stones
Rolling Stones